Жээнбеков — фамилия; имеет женскую форму Жээнбекова.
 Жээнбеков, Асылбек Шарипович (род. 1963) — спикер парламента Киргизии V и VI созывов.
 Жээнбеков, Сооронбай Шарипович (род. 1958) — киргизский государственный деятель, премьер-министр и президент Киргизии.
Жээнбекова, Айгуль Токоевна (род. 1968) — первая леди Киргизии (2017—2020).